South San Francisco, població de Califòrnia
 Sjálvstýrisflokkurin (que en feroès vol dir Partit de l'Autogovern), partit polític de les Illes Fèroe
 Fauna petita amb closca (de les sigles en anglès Small Shelly Fauna), una categoria de fòssils
 .ssf (de l'anglès Structured Subtitle Format), extensió per a un tipus de format de fitxer de subtítols